Czarnowcy herbu Cholewa – polski ród szlachecki
 Czarnowscy herbu Grabie – polski ród szlachecki
 Czarnowscy herbu Łada – polski ród szlachecki